Гуо Шуанг  ( Guō Shuǎng, 26 лютого 1986) — китайська велогонщиця, олімпійська медалістка.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Китайські велогонщиці
Китайські срібні олімпійські медалісти
Китайські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2008
Велогонщики на літніх Олімпійських іграх 2008
Велогонщики на літніх Олімпійських іграх 2012
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2012
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2012
Срібні призери Азійських ігор